mlađak, ili mladi mjesec ili, naziv za jednu od mjesečevih mijena
 Mladi mjesec (roman),  romantično fantastični roman za mlade iz 2006.g., autorice Stephenie Meyer
 Mladi mjesec (2009), film koji se snima prema adaptaciji romantično fantastičnog romana za mlade iz 2006.g., autorice Stephenie Meyer